Calvera puede referirse a:

 Calvera, población española de Aragón, en la provincia de Huesca.
 Calvera, municipio de la región de Basilicata, en el sur de Italia.
 Calvera, nombre informal de una estrella de neutrones en la constelación de la Osa Menor.